Mile se poate referi la:
 Milă, unitate de măsură
 Mile, Smolean, un sat în comuna Madan, regiunea Smolean, Bulgaria.
 Mile, Jajce, un sat din comuna Jajce, din Bosnia și Herțegovina.
 Mile, Visoko,  locul de încoronare al regelui Tvrtko I al Bosniei și locul de înmormântare al regilor Tvrtko și Ștefan al II-lea Kotromanić.
 Mile, Yunnan, oraș chinezesc din Yunnan
 Mílè Púsa (Maitreya)
 Mile (trupă), trupă americană de alternative rock

Vezi și
Milă marină
Milă pătrată
Milă geografică
Mila